Pedro Gómez peut faire référence à :
 Pedro Gómez, maître des trois royaumes d'Espagne de 1247 à 1249 (templier)
 Pedro Gómez Barroso (1270-1345),  cardinal espagnol,
 Pedro Gómez Barroso de Albornoz (1322-1374), cardinal espagnol,
 Pedro Gómez (1535-1600), Jésuite espagnol missionnaire au Japon 
 Pedro Gómez Aparicio (1903-1983), journaliste espagnol et idéologue rallié au franquisme.